Veronika Kudermetova a fost campioana en-titre, dar s-a retras din turneu.

Belinda Bencic a învins-o în finală pe Ons Jabeur cu scorul de 6–1, 5–7, 6–4 câștigând titlul la simplu la Charleston Open 2022. Este primul ei titlu pe zgură.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Secțiunea 3

Secțiunea 4

Calificare

Capi de serie

Jucătoare calificate

Lucky loser

Tablou calificare

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

A șaptea calificare

A opta calificare

Note

Legături externe
 Main Draw
 Qualifying Draw

2022
WTA Tour 2022